Кэрол Карр:

 Карр, Кэрол — американская писательница, вдова писателя Терри Карра.
 Карр, Кэрол — американка, обвиняемая по делу об эвтаназии, застрелившая своих двух сыновей, страдавших болезнью Хантингтона. См. также 
 Кар